Hormiscium är ett släkte av svampar. Hormiscium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hormiscium